SoPC, acronyme de «  » (système sur puce reprogrammable en français), désigne un système complet embarqué sur une puce reprogrammable de type FPGA, pouvant comprendre de la mémoire (data / code), un ou plusieurs processeurs softcores, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.

Voir aussi 
 Processeur softcore
 SoC
 FPGA

Microprocesseur